Le terme manouche peut désigner :

 Manouche (du sanskrit Manushya, Manu, « Homme »), nom donné en France aux Sinti ou Cinti, un groupe ethnique en partie nomade, ou encore aux Roms Kalderash, rassemblés sous le nom de « Roms » avec d'autres groupes ethniques. 
 Manouche, ancien nom de Sagapool, un groupe de musique du monde québécois ;
 Manouche, biographie de Roger Peyrefitte, parue en 1972 ;
 Man'ouche : Préparation à base de thym recouvrant une fine pâte ressemblant à celle de la pizza pliée en deux après cuisson. La grande majorité des Libanais dégustent la man'ouche au petit déjeuner. Le thym peut être remplacé par du fromage jaune ou de la viande rouge hachée et épicée; dans ce cas, elle est dégustée plutôt en après-midi comme un sandwich.

Voir aussi 
 Jazz manouche